Buchzentrum steht für:
Nationales Buchzentrum Griechenlands
Schweizer Buchzentrum